Zwycięzca Rasy (ang. Best of Breed) – tytuł uzyskiwany na wystawach psów rasowych w wyniku porównania Najlepszego Dorosłego Psa w Rasie, Najlepszej Dorosłej Suki w Rasie, Najlepszego Juniora (czasem Zwycięzców Młodzieży obu płci) i Najlepszego Weterana, nadawany na poszczególnych ringach.  W dokumentach - w szczególności w rezultatach wystaw, a także w mowie potocznej, często zamiennie używa się skrótu od angielskiej nazwy - "BOB"

Źródła:

Wystawy psów